Superligaen (2005/2006) była 94. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Brøndby IF. Nowym mistrzem Danii został zespół FC København.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 w Danii
2006 w Danii